Heudicourt, commune française de l'Eure
 Heudicourt, commune française de la Somme

Voir aussi 
Heudicourt-sous-les-Côtes, commune française de la Meuse

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France